L'Elite One 2010-11 è stata il 51º campionato camerunese di calcio; ha visto la vittoria finale del Cotonsport Garoua, giunto al decimo titolo. Cominciata il 13 novembre, è terminata il 25 luglio.

Classifica finale

Verdetti
Cotonsport Garoua campione del Camerun 2010-2011 e qualificato in Champions League 2012.
Les Astres Douala qualificata in Champions League 2012.
Union Douala qualificata in Coppa della Confederazione CAF 2012.
Université Ngaoundéré, Caïman de Douala e Lausanne Yaoundé retrocesse in Seconda Divisione camerunese 2011-2012.

Collegamenti esterni
Statistiche su Soccerway

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Campionato camerunese di calcio